Andrzej Sadowski (1925–2009) – scenograf teatralny i telewizyjny, żołnierz AK
 Andrzej Sadowski (1931–2014) – sadownik, profesor SGGW
 Andrzej Sadowski (ur. 1945) – socjolog
 Andrzej Adam Sadowski (1946–2016) – artysta malarz, wykładowca akademicki
 Andrzej Sadowski (ur. 1958) – reżyser, aktor, scenograf
 Andrzej Sadowski (ur. 1963) – ekonomista, komentator gospodarczy